Urdapilleta ist der Nachname folgender Personen:

 Alejandro Urdapilleta (1954–2013), uruguayischer Schauspieler
 Antonio Urdapilleta, Filmproduzent
 Benjamín Urdapilleta (* 1986), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Laura Urdapilleta (1932–2008), „La Bailarina de México“, mexikanische Primaballerina